tuning – pratica di modificare un veicolo a 2, 3 o 4 ruote rispetto agli standard produttivi di serie
 Tuning – in ambito radiofonico, ricerca delle frequenze eseguita da un sintonizzatore
 Database tuning – lavoro in ambito informatico
 Fine tuning – orientamento di politica economica